Die Tour of Beijing 2013 war ein Straßenradrennen in der Volksrepublik China. Das Etappenrennen fand vom 11. bis zum 15. Oktober 2013 statt. Zudem gehörte das Radrennen zur UCI WorldTour 2013 und war dort das letzte Rennen dieser Serie.

Gesamtsieger wurde zum zweiten Mal der Spanier Beñat Intxausti von Movistar.

Teilnehmende Mannschaften 
Automatisch startberechtigt waren die 19 UCI ProTeams. Zusätzlich nahm die chinesische Mannschaft Champion System Pro Cycling Team teil.

Etappen

Etappenübersicht

1. Etappe

2. Etappe

3. Etappe

4. Etappe

5. Etappe

Gesamtwertung

Wertungen im Tourverlauf

Weblinks 

Radrennen 2013
Straßenradrennen in der Volksrepublik China
Etappenrennen